A 81 307-es számú mellékút egy bekötőút a Fejér megyei Pákozd közigazgatási területén; hossza 2343 méter, kezelője a Magyar Közút Zrt. A falu lakott területétől keletre ágazik ki a 8116-os útból, nem sokkal arrébb keresztezi az M7-es autópálya nyomvonalát. Elhalad a pákozdi arborétum közelében, a Meszeg-hegy 160 méter magas csúcsa alatt, a doni emlékmű és az 1848 szeptemberi pákozdi csata emlékműve (Katonai Emlékpark Pákozd) mellett, végül bő 2,3 kilométer után a Velencei-tó partján, a Szúnyog-szigeten álló halászcsárda és hajóállomás előtt ér véget. Majdnem végig állandó kísérője egy piros jelzésű turistaút.

|}

Források
 Fejér megye térképe 1:150 000. Készítette és kiadta a Nyír-Karta Bt., adatok lezárva: 2004. január
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 2.

81307
Pákozd